Чумаковский сельский совет () — входит в состав Томаковского района Днепропетровской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Чумаки.

Населённые пункты совета 
 
 с. Чумаки 
 с. Крутенькое 
 с. Червоный Яр

Примечания